le docteur Funfrock, un des personnages principaux de la série des jeux Little Big Adventure. 
 Huguette Funfrock

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme germanique